Franz Wüllner ist der Name folgender Personen:

* Franz Wüllner (Philologe) (1798–1842), deutscher Philologe und Sprachforscher 
 Franz Wüllner (Komponist) (1832–1902), deutscher Komponist und Dirigent